Cot Kulam kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Cot Kulam (kulle), Aceh, 
 Cot Kulam (berg), Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar